Svjetsko prvenstvo u košarci – Turska 2010., 16. izdanje svjetskog košarkaškog prvenstva koje se od 28. kolovoza do 12. rujna 2010. održavalo u Turskoj. Igralo se u gradovima Ankara, İzmir, Kayseri i Istanbul. Službena maskota prvenstva bila je mačka Bascat koju je prije početka natjecanja objavio Turski košarkaški savez.

Kvalifikacije

Kvalificirane momčadi 

Turska se zbog domaćinstva automatski kvalificirala za prvenstvo, kao i reprezentacija SAD-a koja je bila Olimpijski pobjednik 2008. godine u Pekingu. Ostale momčadi svoj nastup su osigurale preko kontinentalnih prvenstava (3 iz Afrike, 3 iz Azije, 2 iz Oceanije, 4 iz Amerike i 6 iz Europe) ili putem pozvinica koje im je uručila FIBA.

FIBA Afrika (3)

FIBA Azija (3+1)

 (pozivnica)

FIBA Amerika (4+1)

 (Olimpijski pobjednici)
FIBA Oceanija (2)

FIBA Europa (6+4)

 (pozivnica)

 (pozivnica)
 (pozivnica)

 (Svjetski prvaci)
 (Domaćin)

Ždrijeb 

Ždrijeb se održao 15. prosinca 2009. te je kvalificirane momčadi podijelio u šest jakosnih skupina s po četiri momčadi u svakoj. Kako momčadi iz iste jakosne skupine ne bi bile u istoj grupi, međusobno su podijeljene i posložene u četiri grupe (A, B, C i D) s po šest reprezentacija u svakoj.

Gradovi-domaćini i dvorane

Suci

FIBA je suce imenovala 18. kolovoza 2010., te ih dodijelila u određene skupine:

Natjecanje po skupinama

Skupina A (Kayseri)

Skupina B  (Istanbul)

Skupina C (Ankara)

Skupina D (İzmir)

Faza izbacivanja

Plasman od 5. do 8. mjesta

Konačan poredak

Nagrade i priznanja

Povezani članci 

 Sastavi momčadi na SP u košarci 2010.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica
Svjetsko prvenstvo - Turska 2010. 

Svjetska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Turskoj